Le terme de Binnenstad est le nom officiel donné à plusieurs quartiers de villes néerlandaises. Il constitue le centre historique de ces villes.

 Binnenstad d'Amsterdam
 Binnenstad d'Apeldoorn
 Binnenstad d'Arnhem
 Binnenstad de Breda
 Binnenstad de La Haye
 Binnenstad de Delft
 Binnenstad de Dordrecht
 Binnenstad d'Eindhoven
 Binnenstad de Enschede
 Binnenstad de Groningue
 Binnenstad de Gouda
 Binnenstad de Bois-le-Duc
 Binnenstad de Hengelo
 Binnenstad de Hoorn
 Binnenstad de Kampen
 Binnenstad de Leeuwarden
 Binnenstad de Leiden
 Binnenstad de Maastricht 
 Binnenstad de Nimègue 
 Binnenstad de Rotterdam
 Binnenstad de Sneek
 Binnenstad de Tilbourg
 Binnenstad d'Utrecht